Sean Kelly ou Seán Kelly peut désigner :
 Seán Kelly (né en 1952), homme politique irlandais ;
 Sean Kelly (né en 1956), coureur cycliste irlandais ;
 Sean Kelly (né en 1993), footballeur écossais.

Voir aussi 
 Shawn Kelley
 Shane Kelly